Dietrich von Schönberg ist der Name folgender Personen:

 Dietrich von Schönberg († 1370), Bischof von Meißen
 Dietrich III. von Schönberg (um 1400–1476), Bischof von Meißen
 Dietrich IV. von Schönberg (1410/11–1492), Bischof von Naumburg